Явно — еврейская фамилия:

 Явно, Евгений Ионович (1894—1971) — советский фотохудожник.
 Явно, Яков Израилевич (род. 1947) — советский и американский певец и актёр.

Сv. также 
 Явнов
 Явное